774 Армор — астероїд головного поясу, відкритий 19 грудня 1913 року. 
 Дженнер Армор (англ. Jenner Armour) — політичний діяч Домініки, виконував обов'язки президента країни у 1979—1980 роках під час еміграції Фреда Дегазона.
 Армор (система), «АРМОР» (Автоматизоване Робоче Місце Оперативника) — інтегрована інформаційно-пошукова система Міністерства внутрішніх справ України.